USS Dallas je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dallas (DD-199) 
 USS Dallas (SSN-700)

Dallas